Instruments nàutics
 Instruments de navegació aèria